Estat d'Aguascalientes
 Aguascalientes (ciutat)
 Aguascalientes (municipi)

 Universidad Autónoma de Aguascalientes